Александрово може да се отнася за:

 Александрово, село в област Бургас
 Александрово, село в област Велико Търново
 Александрово, село в област Ловеч
 Александрово, село в област Търговище
 Александрово, село в област Стара Загора
 Александрово, село в област Хасково
 Александрово, село в област Шумен
 Александрово, село в област Ямбол
 Александрово, бивше село в Ломско, днес част от Василовци